24. Европско првенство у одбојци за жене до 19. година 2014. одржа ће се у Финској и Естонији, у градовима Тампере и Тарту од 16. до 24. августа 2014. године. Бранилац титуле је Турска.

Квалификоване репрезентације 
 Домаћини:
 
 
 Репрезентације које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:

Групе

Прелиминарни круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену.

Група А - Тарту

Група Б - Тампере

Финални круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену.
 Све утакмице финалног круга играју се у граду Тарту.

Завршница

Борба од 5. до 8. места

Полуфинале за пласман од 5. до 8. места

Полуфинале

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (МВП):  Тијана Бошковић 
 Најбољи поентер:  Анти Василантонаки
 Најбољи смечер:  Ева Мори
 Најбољи блокер:  Бојана Миленковић
 Најбољи сервер:  Сара Лозо
 Најбољи одбрамбени играч:  Анастазија Барћук
 Најбољи дизач:  Пелин Арогуз
 Најбољи либеро:  Маја Пахор

{| style="width:95%;"
|- align=center
|  2° место  Словенија
| Победник 24. Европског првенства у одбојци за жене до 19. година   Србија1° титула
| 3° местоТурска

Европска првенства у одбојци за жене
Спорт у Финској
Спорт у Естонији
Одбојка у 2014.